

Cinema
Open All Night – film statunitense del 1924 diretto da Paul Bern.
Open All Night – film britannico del 1934 diretto da George Pearson.

Musica
Open All Night – album e VHS della band thrash metal tedesca Tankard, pubblicato nel 1990.
Open All Night – album di Marc Almond.
Open All Night – album dei Georgia Satellites.
Open All Night – canzone di Bruce Springsteen.

Televisione
Open All Night – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1982.